Великий комтур Тевтонского ордена () — был заместителем великого магистра, представлял Тевтонский орден во время его отсутствия (по болезни, в случае отставки, преждевременной кончины), осуществлял иные поручения великого магистра.

См. также 
 Великие магистры Тевтонского ордена
 Маршалы Тевтонского ордена

Ссылки 
 

Рыцари Тевтонского ордена
Тевтонский орден